Landtagswahlkreis 26 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Aalen (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Eßlingen II (1956 bis 1972)

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Dahme-Spreewald I (seit 2004)
 Landtagswahlkreis Teltow-Fläming I (1994 und 1999)
 Landtagswahlkreis Fürstenwalde I (1990)

in Hessen:
 Wahlkreis Wetterau II (seit 1983)
 Wahlkreis 26 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 26 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Landtagswahlkreis Stralsund II (seit 1994)
 Landtagswahlkreis Wolgast (1990)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Hannover-Ricklingen (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Hannover-Linden (2008 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Hameln (2003)
 Landtagswahlkreis Bad Münder (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Northeim (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Rhein-Sieg-Kreis II (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis III (2000)
 Landtagswahlkreis Oberbergischer Kreis II (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Oberbergischer Kreis (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis-Süd (1947 bis 1962)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Konz/Saarburg (seit 1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Leipzig Land 4 (seit 2014)
 Wahlkreis Leipzig 2 (2004 und 2009)
 Wahlkreis Leipzig 1 (1994 und 1999)
 Wahlkreis Hoyerswerda II – Bautzen IV (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Dessau-Roßlau (seit 2011)
 Landtagswahlkreis Dessau (2006)
 Landtagswahlkreis Wittenberg (1994 bis 2002)
 Landtagswahlkreis Dessau, Stadt II (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Segeberg-Ost (seit 2017)
 Landtagswahlkreis Segeberg-West (2012)
 Landtagswahlkreis Pinneberg-Nord (2005 und 2009)
 Landtagswahlkreis Steinburg-West (1992 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Kiel-Mitte (1967 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Kiel-West (1954 bis 1962)
 Landtagswahlkreis Neumünster (1950)
 Landtagswahlkreis Süderdithmarschen-Meldorf (1947)

in Thüringen:
 Wahlkreis Erfurt III (seit 1994)
 Wahlkreis Gera, Land I – Eisenberg (1990)